Mustafakemalpaşa et Kemalpaşa sont les noms de plusieurs localités de Turquie nommées ainsi en l'honneur de Mustafa Kemal Atatürk 
 Mustafakemalpaşa chef-lieu de district de la province de Bursa
  village du district d'Ayancık dans la province de Sinop
 Kemalpaşa chef-lieu de district de la province d'İzmir
  village du district de Göksun dans la province de Kahramanmaraş
 Kemalpaşa village à environ  au nord-ouest de la ville de Tokat (province de Tokat)
 Kemalpaşa village du district de Hopa dans la province d'Artvin